Mytilene (även stavat Mytilini eller Mitilini) kan syfta på:

 Mytilene – en stad på ön Lesbos i Grekland (huvudort i Mytilene kommun)
 Mytilene kommun – en av två kommuner på Lesbos i Grekland
 Mytilene hamn – en hamn på Lesbos i Grekland